Testament ist

 eine letztwillige Verfügung für den Todesfall, siehe Testament
 im allgemeinen Sinne eine Willenserklärung
 im römischen Recht (lat. testamentum) eine rechtsgültige Verfügung
 eine göttliche Rechtsverfügung, der Bund Gottes mit seinem Volk, siehe Testament (Bibel)

Testament, Namen und Werke:
 ein Lustspiel von Luise Adelgunde Victorie Gottsched (1745), siehe Das Testament (Lustspiel)
 eine Oper von Wilhelm Kienzl (1916), siehe Das Testament (Kienzl)
 ein Roman von John Grisham (1999), siehe Das Testament (Roman)
 ein US-amerikanischer Film (1983), siehe Das letzte Testament
 ein Album des deutschen Musikprojekts E Nomine (1999), siehe Das Testament (Album)
 eine Thrash-Metal-Band, siehe Testament (Band)
 ein Film von Amichai Greenberg (2017), siehe  Das Testament (2017)
 der Name eines britischen Platten-Labels, welches sich speziell auf historische klassische Musik spezialisiert hat.